De I Liga 1979/80 was het 54ste seizoen in de hoogste afdeling van het Poolse voetbal. De competitie werd gespeeld van 25 juli 1979 tot 15 juni 1980. Szombierki Bytom werd voor de eerste en tot dusver enige keer in zijn geschiedenis landskampioen.

Eindstand

Externe link 
RSSSF

1979/80
Polen